Abel puede referirse a:

Personas

Como nombre 
 Abel, nombre propio;
 Abel, personaje bíblico, segundo hijo de Adán y Eva;
 Abel Albino (1946-), médico argentino;
 Abel Azcona (1988-), artista contemporáneo español;
 Abel Díez (1953-), futbolista español;
 Abel Duarte (1958-2019), comunicador uruguayo;
 Abel Moreira, futbolista portugués;
 Abel Resino, futbolista y entrenador español.

Como apellido 
 Clamor Heinrich Abel (1634-1696), violinista alemán;
 Clarke Abel, botánico británico;
 Christian Ferdinand Abel (1682-1761), violinista alemán;
 Karl Friedrich Abel (1723-1787), violinista alemán;
 Leopold August Abel (1718-1794), violinista alemán;
 Niels Henrik Abel (1802-1829), matemático noruego.

Otros 
 KT 12, fósil de Australopithecus bahrelghazali;
 Abel, personaje ficticio del videojuego Street Fighter;
 Abel Nightroad, personaje principal de la serie de animación japonesa Trinity Blood;
 Abel, cráter lunar;
 Abel (2010), película mexicana dirigida por Diego Luna;
 Abel, localidad de la Argentina;
 ABEL, lenguaje de descripción de hardware.